Vesania (von lateinisch ve „nicht“ und sana „gesund“) steht für:
 Vesania (Band), eine polnische Metal-Band
 Vesania (Krankheit), eine ältere Bezeichnung für eine psychische Erkrankung, am ehesten vergleichbar mit dem heutigen Psychosebegriff.